Colle Fiorito ima više značenja:
 Colle Fiorito, Roma
 Colle Fiorito, Teramo